Йорген Странд-Ларсен (; родился 6 февраля 2000 года в Халден, Норвегия) — норвежский футболист, нападающий испанского клуба «Сельта» и сборной Норвегии.

Клубная карьера 
Ларсен — воспитанник клуба «Сарпсборг 08». 21 мая 2017 года в матче против «Волеренги» он дебютировал в Типпелиге. Летом 2017 года Ларсен на правах аренды перешёл в итальянский «Милан», но из-за высокой конкуренции так не смог дебютировать за основной состав и вернулся в «Сарпсборг 08». 14 апреля 2019 года в поединке против «Лиллестрёма» Йорген забил свой первый гол за клуб. В 2020 году Ларсен перешёл в нидерландский «Гронинген». 13 сентября в матче против ПСВ он дебютировал в Эредивизи. 25 октября в поединке против ситтардской «Фортуны» Йорген забил свой первый гол за «Гронинген».

1 сентября 2022 года перешёл в испанскую «Сельту», подписав с клубом шестилетний контракт.

Международная карьера 
В 2017 году в составе юношеской сборной Норвегии Ларсен принял участие в юношеском чемпионате Европы в Хорватии. На турнире он сыграл в матчах против команд Англии, Нидерландов и Украины. В поединке против нидерландцев Йорген забил гол.

18 ноября 2020 года в матче Лиги наций в матче против сборной Австрии Ларсен дебютировал за сборную Норвегии.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Сарпсборг 08»
Игроки ФК «Гронинген»Игроки ФК «Сельта»